Preusmjeri Nacrt:9A52-4 Tornado